ЦСКА Москва може да се отнася за:

 ЦСКА Москва – руски спортен клуб
 ПФК ЦСКА Москва – руски футболен отбор
 ПБК ЦСКА Москва – руски баскетболен отбор
 ХК ЦСКА (Москва) – руски хокеен отбор

Пояснителни страници